Smaug steht für:

 Drache aus den Romanen von J. R. R. Tolkien, siehe Figuren in Tolkiens Welt #Smaug
 Smaug (Gattung), südafrikanische Gürtelechse

Siehe auch:
 Der Hobbit: Smaugs Einöde